Il singolare del torneo di tennis Perth Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Andrew Ilie che ha battuto in finale Michael Geserer 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Scott Draper (primo turno)
 Richard Fromberg (semifinali)
 Andrew Ilie (Campione)
 Peter Tramacchi (primo turno)

 Danny Sapsford (quarti di finale)
 Hideki Kaneko (secondo turno)
 Neville Godwin (quarti di finale)
 Paul Kilderry (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1995